La truie, la femelle du porc.
 La Truie (Idaea biselata), une espèce de papillons.
 La truie, un poêle à bois rudimentaire utilisée au Canada.